

Patronyme 

 Adrien Hurel, kayakiste français
 Charles Hurel, musicien français du 
 Clément Hurel (1927-2008), affichiste français
 Daniel-Odon Hurel (né en 1963), historien français
 Baron François Alexandre Hurel (1774-1847), général français
 Jérôme Hurel (1967-), cavalier français
 Juliette Hurel (née en 1970), flûtiste française
 Maurice Hurel (1896 - 1982), ingénieur français de l'aéronautique
 Société de construction des avions Hurel-Dubois
 Philippe Hurel (né en 1955), compositeur français
 Sandrine Hurel (née en 1968), femme politique française.
 Tony Hurel (né en 1987), coureur cycliste français.
 Pierre Hurel (né en 2006), espoir du basket français.

Autre 
 Hurel Textiles et Broderies, une entreprise.

Sources

Patronyme normand